Jakko est un prénom pouvant désigner:

Patronyme
Jakko Jakszyk (né en 1958), musicien et chanteur britannique
 (né en 1972), patineur de vitesse néerlandais

Voir aussi

Homonymie de prénom